П'ятикнижжя Конфуціанське — п'ять книг конфуціанського канону.
 П'ятикнижжя Мойсеєве — перша частина Танаху, або, як його називають християни, Старого Заповіту Біблії.
 П'ятикнижжя — збірка віршів Грицька Чубая, написаних у 70-их але не виданих аж до цього часу.